A sigla ATR pode significar:

 Acidose tubular renal
 Açúcares redutores totais, índice que mede o teor de açúcar na cana.
 Avions de Transport Régional, empresa francesa de fabricação de aeronaves
 Atari Teenage Riot, banda alemã de digital hardcore.

Desambiguações de siglas